Paolo Rotondo (1989) – cestista italiano
Paolo Rotondo (1983) – giocatore di calcio a 5 italiano 
Paolo Rotondo (1971) – regista italiano